Kabinett Trovoada steht für folgende Regierungen von São Tomé und Príncipe:

 Kabinett Trovoada I (2008)
 Kabinett Trovoada II (2010 bis 2012)
 Kabinett Trovoada III (2014 bis 2018)